Die TEB BNP Paribas İstanbul Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 30. April bis 6. Mai 2018 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in München die BMW Open und in Estoril die Millennium Estoril Open statt, die genau wie die TEB BNP Paribas İstanbul Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel waren Marin Čilić, im Doppel gewannen Roman Jebavý und Jiří Veselý im Vorjahr den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld ug426.145 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 486.145 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 29. April 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Istanbul